Сандул Валентин Олексійович (* 1933) — український новинар, краєзнавець.
 Сандул Олег Григорович — старший лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Сандул Олег Миколайович — підполковник Збройних сил України.
 Сандул-Стурдза Яків Тимофійович (1756—1810) — український лікар.

Примітки 

прізвища